Sugar Bowl (American football), een jaarlijkse wedstrijd in het Amerikaanse college football
 Sugar Bowl (skigebied), een wintersportgebied in de Amerikaanse staat Californië